Catapaguroides är ett släkte av kräftdjur. Catapaguroides ingår i familjen eremitkräftor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Eremitkräftor
Catapaguroides